Le coup Van Bergen est à la fois un coup de début et une combinaison standard du jeu de dames.

Sa découverte en jouant en 1935 est due au joueur néerlandais L. Van Bergen.

Principe du coup Van Bergen 

Ce célèbre coup est un de ceux qui utilisent un envoi à dame, mais le but ici est seulement de conserver l'initiative. La dame adverse n'est, en effet, pas utilisée dans la rafle décisive mais piégée par la suite. Voir animation.

Le coup Van Bergen historique peut se produire au 7 temps de la partie après le début 31-26 (19-23) 36-31 (14-19) 41-36 (10-14) 46-41 (5-10) 33-29 (20-25) 39-33 et l'erreur (14-20)? des Noirs. 

Attention toutefois, si au cinquième et sixième temps les Noirs jouent (19-24) et (14-19) le coup n'est pas à faire. Car les Noirs choisiraient la variante (16x27) au septième temps et, après que les Blancs aient joué 35-30 au neuvième, ils joueraient (46x10)! et (15-20) au treizième et quatorzième temps, gagnant un pion à l'issue des échanges.

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .

Notes et références 

vanbergen